Den Namen Bonifatiushaus tragen verschiedene katholische Bildungsstätten in Deutschland, darunter
Bonifatiushaus (Erzbistum Paderborn); Bildungsstätte in Winterberg
Bonifatiushaus (Bistum Fulda); Bildungsstätte in Fulda